Broyes puede referirse a: 

 Broyes, comuna francesa situada en Marne.
 Broyes, comuna francesa situada en Oise.